Nom txec i polonès del riu Oder
 Riu Odra, afluent del Pisuerga
 Riu Odra, afluent del Kupa